Лоба́рия () — род лихенизированных аскомицетов, входящий в семейство .

Описание 
Слоевище листоватое, крупное, прикреплено к субстрату ризинами, ризоидами или псевдогомфом, гетеромерное, с рыхлой сердцевиной, часто с соредиями и изидиями. Нижняя поверхность войлочная, на некоторых участках голая. Апотеции леканорового или лецидеевого типа, сидячие или на короткой ножке, располагаются по всему слоевищу или по краям лопастей. Встречаются цефалодии. Пикнидии погружённые или бородавковидные.

Парафизы в верхней части с утолщениями. Споры 2—10-клеточные, по 8 в аске, неокрашенные или бурые.

Субстраты разнообразные, эпилитные виды немногочисленны.

Систематика

Синонимы

Виды 
Род включает порядка 67 видов. Некоторые из них:

Литература 
 

Лишайники
Леканоромицеты
Роды грибов